Wierzchowisko peut faire référence à plusieurs communes de Pologne :
 Wierzchowisko, un village de la voïvodie de Łódź
 Wierzchowisko, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wierzchowisko, un village de la voïvodie de Silésie